Андреа Сестіні Главачкова та Луціє Градецька виграли турнір у 2013-му й повинні буди захищати титул, але Градецька віддала перевагу турніру в Празі, а Сестіні Главачкова закінчила виступи в  2019-му.

Перемогли в турнірі Міхаела Бузернеску та Фанні Штоллар, здолавши в фіналі пару Альона Большова / Тамара Корпач з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Budapest Grand Prix - Doubles
2021 Doubles